Deborah Tannen (né en 1945), linguiste américaine
 Julius Tannen (1880-1965), acteur américain
 William Tannen (1911-1976), acteur américain
 William Tannen (né en 1942), réalisateur, acteur, scénariste, producteur et directeur de production américain

Homonymie de patronyme
Patronyme juif